Блештень (Блештены, ) — село в Единецком районе Молдавии. Является административным центром коммуны Блештень, включающей также село Володень.

География 
Село расположено на высоте 187 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Блештень проживает 998 человек (453 мужчины, 545 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Единецкого района